Пегас может означать:

 Пегас — мифическое существо в виде крылатого коня, символ поэтического вдохновения.
 Пегас — созвездие Северного полушария.

Фауна
 Пегасы () — род морских лучепёрых рыб.

Топонимы
 Пегас (приток Тайдона) — река в Кемеровской области.
 Пегас (приток Томи) — река в Кемеровской области.
 Пегас — мост во Франции; стратегически важный объект, захваченный британскими воздушными десантниками в ходе операции «Дэдстик» на раннем этапе высадки в Нормандии.
  — музей и мемориал в Ранвиле (Франция), посвящённый британской 6-й воздушно-десантной дивизии и операции «Дэдстик».

Искусство
 «Пегас» (; 1940) — лирико-аллегорический рассказ американского фантаста Генри Каттнера.
 Галактика Пегас — место действия телесериала «Звёздные врата: Атлантида».
 «Пегас» — космический корабль повести «Путешествие Алисы» и мультфильма по ней «Тайна третьей планеты».

Техника
 X-47 «Пегас» — беспилотный боевой летательный аппарат.
 «Пегас» — советский лёгкий штурмовик-бомбардировщик 1942 года.
 «Пегас» — ракета-носитель.
 «Пегас» — серия американских спутников 1965 года.
 Пегас (беспенный розлив) — изобарический розлив жидкостей.
 «Pegas Fly» — российская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Красноярск.
 «Пегас» — галера Балтийского флота Российской империи 1740 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Пегас» — парусный катер Балтийского флота Российской империи 1818 года постройки.
 «Пегас» — бриг Черноморского флота Российской империи 1826 года постройки.

См. также 
 PEGASE — планировавшаяся космическая миссия.
 Pegasos — материнская плата.
 Pegasus (ПО) — израильское шпионское программное обеспечение для мобильных телефонов.
 Пегасов |